Johansen se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Donald Alexander Johansen
 Inger Johansen